На’ви может означать:

 На’ви — гуманоидная раса, населяющая вымышленную планету Пандора в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар».
 На’ви — вымышленный язык, разработанный для фильмов «Аватар».

См. также 
 Na`Vi (Natus Vincere) — украинская киберспортивная организация.